Det finns flera ishockeylag som använde(r) namnet Muskegon Lumberjacks.
Muskegon Lumberjacks (1984–1992) – Ett ishockeylag som spelade i International Hockey League (IHL) mellan 1984 och 1992.
Muskegon Lumberjacks (1992–2010) – Ett ishockeylag som spelade i Colonial Hockey League (CoHL), United Hockey League (UHL) och International Hockey League (IHL) mellan 1992 och 2010.
Muskegon Lumberjacks (2010–) – Ett ishockeylag som spelar i United States Hockey League (USHL) sedan 2010.